Ива́н Аки́мов: Акимов, Иван Акимович (1755—1814) — русский живописец.
 Акимов, Иван Алексеевич (1910—1977) — Герой Советского Союза.
 Акимов, Иван Иванович (1724—1805) — русский переводчик, прокурор.
 Акимов, Иван Николаевич (род. 1987) — российский хоккеист.